

Oggetti 

Palo – legno lungo e diritto, aguzzo a un'estremità, che si conficca nel terreno per sostenere qualcosa
Palo di fondazione – realizzato in vari materiali (un tempo in legno, oggi più comunemente in calcestruzzo armato) interamente infisso nel terreno per sostenere le fondazioni di un'opera edilizia o di ingegneria civile
Palo – nel gioco del calcio, una delle aste verticali della porta
Palo della cuccagna

Geografia 
Palo – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
Palo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte
Palo – comune dell'Aragona, Spagna
Palo – frazione di Sassello, Italia
Palo Alto – comune della California, Stati Uniti d'America
Palo del Colle – comune della Puglia, Italia
Palo Laziale – località del comune di Ladispoli, Lazio
Lago di Palo – antico lago della provincia di Salerno, Italia
Lago Palo – lago della provincia di Parma, Italia

Persone 
 Bubu Palo – cestista statunitense
 Francesco Palo – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Urve Palo – politica estone

Religione 
Palo o Regole del Congo – religione di origine bantu
Palo – organizzazione e struttura della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e di altre confessioni religiose mormoni

Altro 
Palo o Palo araldico o Palo canadese – termine utilizzato in araldica per indicare una pezza onorevole
Palo – una forma musicale del flamenco
Palo – nella criminalità, un complice che sta di vedetta controllando che non arrivi nessuno
Palo – album musicale del gruppo melodic death metal finlandese Kalmah